Ральф Бакши (; нар. 29 жовтня 1938 у Хайфі) — американський режисер анімаційних та живих фільмів.
 Бакши Кім Наумович (; 1931—2019) — письменник і кінодраматург.